H1Z1 — массовая многопользовательская онлайн-игра, выпущенная Daybreak Game Company (бывшая Sony Online Entertainment) в январе 2015 года на игровой платформе Steam.

Игра имела два режима:

Первый — многопользовательский симулятор выживания в условиях зомби-апокалипсиса, наподобие DayZ.  Игроки вынуждены постоянно искать необходимые ресурсы - еду, оружие, боеприпасы, медикаменты. Геймплей игры основан на конкуренции между игроками за ресурсы, торговле и командном взаимодействии.

Второй — «Королевская битва». Игроки появляются на карте одновременно и должны сражаться друг с другом, пока в живых не останется только один. Зомби в этом режиме отсутствуют. Частичное участие в разработке этого режима принимал Брендан Грин, известный под псевдонимом «PlayerUnknown», также разработавший модификации к другим шутерам (в частности, ArmA 2), добавляющие подобный режим, а впоследствии прославившийся, как главный геймдизайнер игры PlayerUnknown's Battlegrounds.

Игра создана на движке Forgelight, который обеспечивает смену времени суток, и погодных явлений. На Forgelight уже вышла игра PlanetSide 2, анонсированы игры EverQuest Next и Landmark.

Разделение проекта 

17 февраля 2016 года проект разделился на две части. Игра, продолжающая развитие режима выживания, получила название H1Z1:Just Survive, а под названием H1Z1: King of the Kill стала разрабатываться игра в жанре «Королевская битва». В августе 2017 в названии H1Z1:Just Survive упоминание H1Z1 было отброшено, и игра стала называться просто Just Survive, а в октябре 2017 года упростили и название King of the Kill — теперь это просто H1Z1.

Обе игры распространяются посредством игровой платформы Steam. Персонаж в Just Survive привязан к определённому серверу.

В среду, 24 октября 2018 года все игровые сервера Just Survive закрываются навсегда.

История мира H1Z1 
Действие происходит на территории США. События в мире игры разворачиваются через 15 лет после глобальной катастрофы, случившейся из-за вируса, превращающего людей в зомби. Вирус начал своё распространение с острова Poveglia, находящегося недалеко от города Венеция в Италии, где компания Kurama Pharmaceuticals разрабатывала перспективный препарат в борьбе с некоторыми серьёзными заболеваниями, в процессе этой работы был создан вирус, приведший к массовому превращению людей в зомби.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Игры для Windows
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры для PlayStation 4
Компьютерные игры Free-to-play
Постапокалиптические компьютерные игры
Компьютерные игры с зомби
Компьютерные игры с ранним доступом
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры 2015 года
Компьютерные игры в жанре королевской битвы